Les probainognatiens (Probainognathia) forment l'un des deux principaux sous-groupes des eucynodontes, les cynognathiens étant l'autre. Ils sont pour la plupart carnivores, bien que certaines espèces puissent avoir évolué vers des traits omnivores. Le probainognathien suspecté d'être le plus ancien et le plus basal connu est Lumkuia datant du Trias moyen (Anisien), d'Afrique du Sud, bien que les probainognathiens ne deviennent proéminents qu'au stade Norien moyen du Trias supérieur. Trois groupes ont survécu à l'extinction Trias-Jurassique : les Tritheledontidae, les Tritylodontidae (ces derniers ayant existé jusqu'au Crétacé comme le montrent les genres Montirictus et Xenocretosuchus) ainsi que les Mammaliaformes, qui donneront plus tard naissance aux mammifères.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013) montrant une hypothèse de relations phylogénétiques entre cynodontes :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Therapsida
 Cynodontia
 Ecteniniidae
 Prozostrodontia
 Histoire évolutive des mammifères

Liens externes 

Cynodonte (nom scientifique)
Thérapside du Trias
Probainognathia
Cynodonte du Trias